Волоколамское шоссе — автодорога в западной части Московской области, от Москвы до Волоколамска, протяжённостью 118,1 км. Является продолжением одноимённой московской улицы, от городского района Митино, проходит через Красногорский, Истринский и Волоколамский районы Московской области до города Волоколамск. В административном отношении, шоссе не является единой трассой и, согласно Постановлению Правительства МО от 5 августа 2008 года № 653/26, состоит из трёх участков: 46К-9011, от МКАД до Дедовска, протяжённостью 35,5 километра, 46К-9012 — протяжённость 60 км (от Дедовска до 95 километра) и 46К-9013 длиной 23 километра (от 95-го км шоссе до конца). У южной окраины Волоколамска шоссе сливается с автодорогой  Балтия. До строительства Новорижского шоссе номер  носило Рижское шоссе.

Количество полос 
От Москвы до Красногорска дорога состоит из 6-8 полос. От Красногорска до Истры Волоколамское шоссе имеет 4 полосы (по 2 в каждую сторону). От Истры до Волоколамска дорога 2-х полосная.

Крупные населённые пункты, расположенные вдоль трассы 
 Красногорск
 Нахабино
 Дедовск
 Снегири
 Истра
 Новопетровское
Деньково
 Волоколамск

Достопримечательности 

Красногорск
 усадьба Знаменское-Губайлово
 Церковь Луки, архиепископа Крымского
 Никольский храм
 Церковь св. Николая
 Парк Берёзовая роща
 Красногорский городской парк
 Детский городок (парк)
 Дмитриевская церковь
 Опалиховский лесопарк
 Парк им. Карбышева
 Храм преподобного Святого Максима Исповедника
 Заповедник Лохин остров
 Успенская церковь
 Пантелеймоновская церковь
 Музей антифашистов
 Знаменский храм
 Дом культуры Подмосковье
 Черневская горка

Садки
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи в Садках

Ленино
 Ленино-Снегирёвский военно-исторический музей

Истра
 Воскресенский Новоиерусалимский мужской ставропигиальный монастырь

Новопетровское
 Храм апостолов Петра и Павла

114-й километр
 Памятник героям-сапёрам «Взрыв»

Дубосеково 
 Памятник «28 героев-Панфиловцев»

В литературе 
«Волоколамское шоссе» — повесть Александра Бека, написанная им в 1943—1944 годах.

Примечания 

Автомобильные дороги регионального значения России
Автомобильные дороги Московской области